Antonio Esposito – calciatore
 Antonio Esposito – camorrista
 Antonio Esposito – commissario di polizia ucciso dalle Brigate Rosse
 Antonio Esposito – judoka